Негода — славянская фамилия.

Известные носители:
 Негода, Алексей Игнатьевич (1909—1975) — Герой Советского Союза.
 Негода, Владимир Фёдорович (род. 1954) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Негода, Зденек (род. 1952) — чехословацкий футболист.
 Негода, Максим Юрьевич (род. 1998) — белорусский борец греко-римского стиля. 
 Негода, Наталья Игоревна (род. 1963) — советская, американская и российская актриса.
 Негода, Николай Феодосьевич (1928—2008) — украинский поэт и писатель.